Асагое Сінобу і Міягі Нана були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Янь Цзи і Чжен Цзє.

Марія Шарапова і Тамарін Танасугарн виграли титул, у фіналі перемігши Ешлі Кергілл і Ешлі Гарклроуд з рахунком 7–6(7–1), 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Парний розряд